Bebutow ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Ossipowitsch Bebutow (1793–1867), russischer General
 Garegin Wladimirowitsch Bebutow (1904–1987), Literaturkritiker
 Wassili Ossipowitsch Bebutow (1792–1858), armenischer Fürst und russischer General